Gannan steht für

 den Autonomen Bezirk Gannan der Tibeter im Südosten der chinesischen Provinz Gansu
 den Kreis Gannan (Qiqihar) der bezirksfreien Stadt Qiqihar in der nordchinesischen Provinz Heilongjiang
 die Großgemeinde Gannan (Großgemeinde), den Hauptort des vorgenannten Kreises Gannan